Trnovče je lahko:
 Trnovče, Petrovac na Mlavi, naselje v Srbiji 
 Trnovče, Velika Plana, naselje v Srbiji 
 Trnovče, naselje v Sloveniji